Chipmunk (rapper), een Britse rapper.
Chipmunk is de Engelse vertaling van Wangzakeekhoorn.
Chipmunk Basic, een computerprogramma.
De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk, een klein tweezitter vliegtuigje (de Haviland)